ATC steht für:
 Acute Toxic Class, eine Methode zur Prüfung von Substanzen auf ihre Giftigkeit
 Additional Trading Costs, siehe Börsengehandelter Fonds#Kosten
 Agreement on Textiles and Clothing, siehe Welttextilabkommen
 Air Tanzania (ICAO-Code), tansanische Fluggesellschaft
 Air Traffic Control, siehe Flugverkehrskontrolle
 Air Training Command, siehe Air Education and Training Command #Geschichte
 Aldenhoven Testing Center, Automobilteststrecke im Kreis Düren
 Aldi Transparenz Code, Code zur Rückverfolgung der Herkunft von Lebensmitteln von Aldi
 All-terrain (motor)cycle (Geländemotorrad), in Anlehnung an All terrain vehicle, siehe Quad #Geschichte
 American Truck Company, Tochtergesellschaft von Terex zur Vermarktung von Tatra Trucks in den USA und in Israel
 Anatomisch-Therapeutisch-Chemisches Klassifikationssystem zur Einordnung von Medikamenten
 Ancillary terrestrial components, siehe Pseudolit
 Arthur's Town Airport (IATA-Code), Flugplatz in Arthur's Town, Cat Island (Bahamas), Bahamas
 Artist Trading Cards, ein kollektives Kunstprojekt
 ATC (Band), A Touch of Class, eine ehemalige Eurodance-Band aus Deutschland
 ATC (Sicherungsgerät), Sicherungsgerät beim Klettern
 Australian Tourism Commission, die australische Tourismusbehörde
 Automatic Train Control, Zugbeeinflussungssystem
 Automatic Tube Compensation, eine Beatmungsoption, siehe Automatische Tubuskompensation

AT/C steht für:
 Einzelzollanmeldung, siehe Zollabfertigung #Belegarten

atc steht für:
 Atsawaca (ISO-639-3-Code), eine der Pano-Tacana-Sprachen

Siehe auch:
 ATC Zero

Abkürzung